Hosaka se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Yataro Hosaka
 Kentaro Hosaka